Pierś może oznaczać:
 gruczoł mlekowy u ssaków
 gruczoł mlekowy człowieka
 przednią, górną część tułowia ludzi i niektórych innych zwierząt
 mięso z przedniej części tułowia drobiu

Zobacz też 
 Piersi